Бортовой комплекс обороны (БКО) «Талисман» является средством радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и предназначен для индивидуальной защиты боевых самолётов от ракет класса «воздух-воздух» и «земля-воздух».

История создания 
Работы по созданию БКО «Талисман» проводились в период с апреля 2007 по июль 2012 года. Прототипом БКО «Талисман» является аппаратура радиотехнической защиты «Сателлит» (аппаратура защиты «Сателлит» производилась на 558 авиаремонтном заводе в г. Барановичи (Белоруссия) и предназначалась для защиты самолёта от управляемых ракет (авиационных и зенитных управляемых) с радиолокационной системой наведения в диапазоне частот 8,0-10,0 ГГц (длина волны ~3 см); «Сателлит» был включён в программу модернизации самолёта Су-27; потребителем аппаратуры «Сателлит» являются ВВС Казахстана).

Разработка БКО «Талисман», обеспечивающего защиту самолёта от управляемого ракетного оружия уже в диапазоне частот 4,0-12,0 ГГц (длины волн ~2,5-7,5 см), завершена в январе 2011 года. В апреле 2012 года завершена разработка и испытан БКО «Талисман», обеспечивающий защиту самолёта от ЗРК в диапазоне частот 12,0-18,0 ГГц (длина волны ~1,6-2,5 см).

Разработчиком и производителем БКО «Талисман» является ООО «Оборонные инициативы», г. Минск (Республика Беларусь).

Принцип работы 
Принцип работы БКО «Талисман» основан на переизлучении (ретрансляции) зондирующих сигналов РЛС противника с наделением их специальной фазовой, частотной, амплитудной и поляризационной  модуляцией.
 
Модулированное переизлучение приводит к искажению фронта волны, воспринимаемой антенными системами РЛС (головкой самонаведения) ракет противника, что оказывает воздействие на угловые, дальностные и скоростные (доплеровские) измерители и следящие системы РЛС этих ракет.
БКО «Талисман» воздействует на основной элемент всех современных РЛС — моноимпульсный пеленгатор и нарушает его работу.

БКО «Талисман» воздействует на радиовзрыватель авиационной/зенитной ракеты, вызывая преждевременное его срабатывание (подрыв атакующей ракеты на безопасном расстоянии от защищаемого самолёта).

Защита самолёта от ракет с оптическими (тепловыми) головками самонаведения, таких как Р-73, 9М37 «Стрела-10», AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM, обеспечивается при помощи барьерного радиолокатора. Барьерный радиолокатор обнаруживает атакующую ракету, определяет её координаты (пеленг и дальность) и выдаёт команду на отстрел ложных тепловых целей (ЛТЦ).

Конструкция и размещение 
БКО «Талисман» размещается в подвесных контейнерах, которые размещаются на подкрыльевых точках подвески самолёта.

Конструкция подвесных контейнеров, изготовленных в виде переходных балок, предусматривает возможность подвески к ним авиационных пусковых устройств, что сохраняет для самолёта-носителя БКО «Талисман» штатный боекомплект вооружения.

Состав БКО «Талисман» 
В состав БКО «Талисман» входят:
 аппаратура предупреждения о радиолокационном облучении;
 аппаратура радиотехнической защиты;
 барьерный радиолокатор обнаружения атакующей ракеты.
Аппаратура радиотехнической защиты разделяется по диапазонам частот и определяет конфигурацию БКО «Талисман».
 
БКО «Талисман» комплектуется по модульному принципу: Блок-1, Блок-2, Блок-3 и Блок-3Е.

Маркировка БКО «Талисман Блок-12R» означает, что БКО обеспечивает защиту самолёта в диапазоне частот 8,0-18,0 ГГц (длины волн 1,67 и 3,75 см).

Индекс «R» означает, что БКО «Талисман» укомплектован барьерным радиолокатором для обнаружения и предупреждения экипажа о приближении авиационной или зенитной управляемой ракеты с оптической (тепловой) головкой самонаведения.

Максимальной конфигурацией БКО является конфигурация «Талисман Блок-123ER».

Галерея

Отличительные особенности 
 Автоматическая постановка помех РЛС противника
 Исключён самоподсвет самолёта-носителя БКО «Талисман»
 Электромагнитная совместимость (ЭМС) с бортовой РЛС

Ссылки 
 Сайт разработчика

Примечания 

Авиационные средства противодействия
Специальное электронное оборудование военных ЛА
Радиоэлектронная борьба